Korinth er navnet på en by i flere lande:

 Korinth – en handelsby i Grækenland som bl.a. helten Bellerofon kom fra.
 Korinth (regional enhed) i periferien Peloponnesi Grækenland.
 Korinth (Fyn) – en bebyggelse i Brahetrolleborg Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Korinth (Nørre Nissum Sogn) – en bebyggelse i Nørre Nissum Sogn, Lemvig Kommune